Група Ц ФИФА Светског првенства за жене 2007. била је једна од четири групе нација које су се такмичиле на Светском првенству за жене 2007. Први круг утакмица ове групе почео је 12. септембра, а последњи мечеви одиграни су 20. септембра. Већина утакмица је одиграна на стадиону Жути змај у Хангџоуу. Норвешка је прва у групи, којој се у другом колу придружила Аустралија, једина екипа коју Немачка није успела да победи. Канада изненађујуће није успела да се пласира у други круг.

Табела

Утакмице
Сва времена су локална (UTC+8)

Гана и Аустралија

Норвешка и Канада

Канада и Гана

Аустралија и Норвешка

Норвешка и Гана

Аустралија и Канада

Референце

Спољашње везе 
Светско првенство у фудбалу за жене Кина 2007

Светско првенство у фудбалу за жене 2007.